Сан Франсиско Озолотепек има више значења:

 Општина Сан Франсиско Озолотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Озолотепек (Сан Франсиско Озолотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику